Akan (volk); een volk in Ghana.
Akantalen; een taalgroep behorende tot de Kwatalen.
Akan (taal); een taal gesproken in Ghana.
Akan (Hokkaido); een voormalige gemeente in Japan